

Presentación previa 
Purav Raja y Divij Sharan eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Adrián Menéndez y Sergiy Stakhovsky ganaron el título tras derrotar en la final Roberto Ortega Olmedo y David Vega Hernández.

Cabeza de serie

  Steven de Waard /  Ben McLachlan (Primera ronda)
  Tuna Altuna /  Gonçalo Oliveira (Primera ronda)

<ol start=3>
 ''' Adrián Menéndez /  Sergiy Stakhovsky (Campeones)
  Gerard Granollers /  Marcel Granollers ''(Semifinales)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Segovia 2017